Montainville, commune française d'Eure-et-Loir
 Montainville, commune française des Yvelines
 Montainville (rue de), ancien lieu-dit d'Argenteuil (Val-d'Oise). En 1496, "Vente de vigne, « en Montainville », faite à Pierre Lepletier,
marchand et bourgeois à Pontoise, par Pierre Périer, laboureur à Argenteuil.".
 Montainville, surnom de Jean dit Montainville, graveur de la fin du .

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France